

Patronyme 
 Eleanor Burford, (1906-1993), fut une écrivaine britannique.
Gordon Burford, (1919-2010), était un concepteur et fabricant australien.
 Rachael Burford, (1986- ), est une joueuse anglaise de rugby à XV.
Rose de Burford ?-1329), cheffe d'entreprise anglaise du .

Toponyme 
 Burford est une petite ville anglaise.

Autres 
 Le HMS Burford est un vaisseau de ligne de troisième rang de , construit en 1757 pour la Royal Navy.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais